Agios Dīmītrios – comune della Grecia nella periferia dell'Attica
 Agios Dīmītrios – ex comune della Grecia nella periferia dell'Epiro
 Agios Dīmītrios - villaggio e comunità di Cipro